

Аккала — село, Аксуатський район, Абайська область
 Аккала — село, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Аккала — аул, Індерський район, Атирауська область
 Аккала — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Аккала — село, Самарський район, Східноказахстанська область